Име́р (, ) — коммуна в Италии, располагается в горском регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Тренто.

Население составляет 1196 человек (2008 г.), плотность населения составляет 44 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 38050. Телефонный код — 0439.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Соседние коммуны — Медзано, Каналь-Сан-Бово, Ламон, Соврамонте, и новая коммуна Примьеро-Сан-Мартино-Ди-Кастроцца.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Фаиккьо, Италия (2011)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.imer.tn.it/

Ссылки 
 http://www.comune.imer.tn.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/